Pieve di San Cresci (Macioli)
Pieve di San Cresci – Greve in Chianti
Pieve di San Cresci in Valcava